

Toponyme

 Hennezel, commune française située dans le département des Vosges.

Patronyme

 Béat de Hennezel (1733-1810), dessinateur et architecte suisse.
 Charles Nicolas d'Hennezel de Valleroy (1747-1833), général de brigade de la Révolution française
 Marie de Hennezel (1946-), psychologue, psychothérapeute et auteur française.

Voir aussi
 Château de Gemmelaincourt, ancienne possession de la famille de Hennezel.
 Chavannes-le-Chêne, commune vaudoise qui a pris les armoiries de la famille de Hennezel.
 Essert-Pittet, seigneurie longtemps détenue par la famille de Hennezel.
Patronyme français
Patronyme suisse